Cesare Nembrini Pironi Gonzaga (1768-1837) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Didier Pironi (1952-1987) – pilota automobilistico francese di origine italiana
 Franco Pironi (1898–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (1817-1873) – cardinale italiano
 Giuseppe Pironi (1896–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista